Benga kan syfta på:

 Benga (musik) – en musikstil från Kenya
 Benga (språk) – ett bantuspråk

Geografi

Fiji 

 Mbengga Island, ö, Centrala divisionen, 

Robotskapade Fijiförgreningar